Toponímia:
 Jordan (Minnesota)
 Jordan (Montana)
 Jordan (Nova York)
 Jordan Road-Canyon Creek, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington
 South Jordan, població dels Estats Units a l'estat de Utah
 West Jordan, població dels Estats Units a l'estat de Utah
 Biografies:
 Prenom:
 Jordan Raditxkov (Sofia, 1929 - 2004), novel·lista i dramaturg búlgar
 Elijah Jordan Wood (Cedar Rapids, Iowa, 1981), actor estatunidenc
 Emily Jordan Osment (Los Angeles, Califòrnia, 1992), actriu i cantant estatunidenca
 Jason Jordan Siegel (1980, Los Angeles, Califòrnia), actor estatunidenc
 Cognom:
 Camille Jordan (Lió, França, 1838 - París, 1922), matemàtic francès.
 David Starr Jordan (Gainesville, Nova York, 1851 - Stanford, Califòrnia, 1931), naturalista ictiòleg estatunidenc 
 Esteban Jordán (c, 1530 - Valladolid, 1598), escultor val·lisoletà
 Jaime Jordán de Urríes Fernández (Oviedo, 1977), futbolista asturià
 Jesús Glaría Jordán (1942 – 1978), futbolista espanyol que jugà de centrecampista 
 Joe Jordan (1951, Carluke), futbolista escocès dels anys 1970-80 
 Lee Jordan, personatge fictici en la saga de llibres Harry Potter de J K Rowling
 Michael Jordan (Nova York, Estats Units, 1963), jugador de bàsquet estatunidenc
 Neil Jordan (1950), director de cinema i escriptor irlandès
 Pero Jordán d'Arenós (? - 1325), cavaller del llinatge valencià dels Arenós
 Robert Jordan (Charleston, 1948 - 2007), novel·lista estatunidenc
 Wilhelm Jordan (Ellwangen, 1842 - Hannover, 1899), geodesista alemany
 Miscel·lània:
 Eliminació de Gauss-Jordan
 Jordan Grand Prix, constructor de Fórmula 1 que va fer el seu debut la temporada 1991
 Regla de Jordan, descriu la relació inversa existent entre la temperatura de l'aigua i les característiques merístiques
 Teorema de Jordan-Hölder